Каменистая:

Белоруссия 
 Каменистая — деревня в Гожском сельсовете Гродненского района Гродненской области.
 Каменистая — деревня в Озёрском сельсовете Гродненского района Гродненской области.

Реки 
 Каменистая (приток Сарына) — в ЯНАО
 Каменистая (приток Чанкылькы) — в ЯНАО
 Каменистая (приток Катлычи) — на Камчатке
 Каменистая (река, впадает в Каменистую бухту) — на Камчатке

См. также 
 Каменистая Аравия